Pampín puede hacer referencia a:

Diego Pampín, futbolista español del RC Celta de Vigo "B".
Jesús Pampín, actor uruguayo de larga trayectoria en Argentina.
José Manuel Pampín; político argentino, gobernador de la provincia de Corrientes en el año 1862.
Juan Vicente Pampín; político argentino, gobernador de la provincia de Corrientes en los años 1875 y 1876.